Sulayman Saho ist der Name folgender Personen:

* Sulayman Saho (Politiker), gambischer Politiker (UDP) 
 Sulayman Saho (Fußballspieler) (* 1997), gambischer Fußballspieler